A 2009–2010-es magyar férfi röplabdabajnokság a hatvanötödik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, az előző évi első helyezett az osztrák, magyar, szlovák, horvát és szlovén csapatok részvételével tartott Közép-európai Ligában szerepelt, a többiek az előző évi szereplés alapján két csoportban (Extraliga: 1-7. helyért, NB I.: 8-15. helyért) két kört játszottak (az ifjúsági és a serdülő válogatott csak egy kört játszott). Az alapszakasz után a Közép-európai Ligában szereplő csapat és az Extraliga 1-3. helyezettjei egymás közt két kört, az Extraliga 4-7. (az ifjúsági válogatott már nem vett részt) és az NB I. 1-2. helyezettjei egymás közt szintén két kört, az NB I. 3-8. helyezettjei (a serdülő válogatott már nem vett részt) az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak. A középszakasz után az 1-8. helyezettek play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, a 9-11. helyezettek egymás közt két kört játszottak, a 12-14. helyezettek az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak.

A Kecskeméti RC új neve Kecskeméti SE lett.

Alapszakasz

Extraliga

NB I. 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Középszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Diamant Kaposvár SE–HPQ-Szegedi RSE 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti SE–Dági KSE 3:0, 3:1 és Dunaferr SE–MAFC-BME-Mapei 3:1, 3:0 és Company Nyelviskola-Veszprémi RC–Vegyész RC Kazincbarcika 1:3, 3:0, 3:2

Elődöntő: Diamant Kaposvár SE–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:0, 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti SE–Dunaferr SE 3:2, 1:3, 3:0, 3:0

Döntő: Diamant Kaposvár SE–Kalo MÉH-Kecskeméti SE 3:0, 3:1, 1:3, 3:1

3. helyért: Dunaferr SE–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:0, 3:1, 3:0

5–8. helyért: Vegyész RC Kazincbarcika–HPQ-Szegedi RSE 3:1, 3:0 és MAFC-BME-Mapei–Dági KSE 3:2, 3:1

5. helyért: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC-BME-Mapei 3:0, 0:3, 3:1

7. helyért: Dági KSE–HPQ-Szegedi RSE 2:3, 0:3

9–11. helyért

12–14. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2011
Magyar Röplabda Szövetség

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag